Список міст штату Каліфорнія з населенням понад 100 тисяч осіб.

Список міст 

У наступних містах населення наближалось до 100 тисяч (за оцінкою на 1 липня 2009 року):
 Темекула (Temecula), округ Ріверсайд — 
 Ріалто (Rialto), округ Сан-Бернандіно — 
 Карлсбад (Carlsbad), округ Сан-Дієго — 
 Мурріета (Murrieta), округ Ріверсайд — 
 Саут-Гейт (South Gate), округ Лос-Анджелес — 
 Мішн-Вієхо (Mission Viejo), Орандж — 
 Ель-Кахон (El Cajon), округ Сан-Дієго — 
 Комптон (Compton), округ Лос-Анджелес — 
 Кловіс (Clovis), округ Фресно — 
 Сан-Матео (San Mateo), Сан-Матео — 
 Віста (Vista), округ Сан-Дієго — 
 Карсон (Carson), округ Лос-Анджелес — 
 Вакавілл (Vacaville), округ Солано — 
 Реддінг (Redding), округ Шаста — 
 Санта-Паула (Santa Paula), округ Вентура — 

Попередня версія цього списку була складена на оцінці штату Каліфорнія на 1 січня 2008 року.

Див. також 
 Список міст штату Каліфорнія
 Список найбільших міст штатів США
 Міста Сполучених Штатів Америки
 Аналогічні списки по інших штатах:
 Колорадо,
 Техас,
 Флорида

Примітки

Посилання 
 
 
 

Списки міст США
Списки:Каліфорнія